The Ten Commandments (pel·lícula de 1923), pel·lícula muda de 1923 dirigida per Cecil B. DeMille i protagonitzada per Theodore Roberts
 The Ten Commandments (en català, Els Deu Manaments), pel·lícula de 1956 dirigida per Cecil B. DeMille i protagonitzada per Charlton Heston
 The Ten Commandments (pel·lícula de 2007), pel·lícula d'animació per ordinador de 2007 dirigida per John Stronach i Bill Boyce
 The Ten Commandments: The Musical, musical de l'any 2006 amb música de Patrick Leonard i lletres de Maribeth Derry, protagonitzat per Val Kilmer
 The Ten Commandments (sèrie de televisió), minisèrie de televisió de 2006 dirigida per Robert Dornhelm i protagonitzada per Dougray Scott

Vegeu també 
 Els deu manaments (desambiguació)